Léon Taverdet, (1923-2013), était un évêque catholique français, évêque émérite de Langres.
 Gérard Taverdet, (1938-), est un linguiste français, spécialisé en dialectologie et en onomastique.
Homonymie de patronyme